Рогнеда:
 Рогнеда — женское имя
 Рогнеда Рогволодовна — полоцкая княжна
 Рогнеда — сорт груш
 Рогнеда — опера Александра Серова